U.K. — британская рок-группа, игравшая прогрессивный рок, недолго просуществовавшая, но оставившая заметный след в истории британской сцены прогрессив-рока. Группа была основана вокалистом и бас-гитаристом Джоном Уэттоном, барабанщиком Биллом Бруфордом (оба бывшие участники King Crimson), клавишником и скрипачом Эдди Джобсоном (поздний Roxy Music и группа Фрэнка Заппы) и гитаристом Аланом Холдсуортом. Благодаря участию таких именитых музыкантов U.K. получила статус супергруппы. После записи первого альбома «U.K.» группу покинули Бруфорд и Холдсуорт, а место барабанщика занял Терри Боззио (ещё один выходец из группы Фрэнка Заппы). В таком составе были записаны ещё один студийный («Danger Money») и один концертный («Night After Night») альбомы.

В начале 1990-х была попытка воссоединения группы, Уэттон и Джобсон записали материал для третьего альбома, который должен был стать концептуальной работой о крахе коммунизма в Центральной Европе. Однако после записи дальнейшего сотрудничества не получилось, материал был забракован Джобсоном, после чего проект на долгое время оказался замороженным.

В 2011 году дуэт Джобсона и Уэттона провёл гастрольный тур, в котором место за барабанной установкой в разное время занимали Марко Миннманн (2011—2012), Гари Хасбенд (2012), Вирджил Донати (2014) и Терри Боззио (2012—2013), а в качестве гитариста был приглашён Алекс Махачек.

Состав

Бывшие участники 
 Джон Уэттон — вокал, бас-гитара (1977—1980, 2011—2015; умер в 2017)
 Эдди Джобсон — клавишные, скрипка (1977—1980, 2011—2015)
 Алан Холсуорт — гитара (1977—1978)
 Билл Бруфорд — ударные (1977—1978)
 Терри Боззио — ударные (1978—1980, 2012—2013)

Бывшие гастрольные музыканты 
 Алекс Махачек — гитара (2011, 2012—2015)
 Марко Миннманн — ударные (2011, 2013)
 Гари Хасбенд — ударные (2012)
 Вирджил Донати — ударные (2013, 2014)
 Майк Манджини — ударные (2015)

Дискография

Студийные альбомы 
 1978 — U.K.
 1979 — Danger Money

Концертные альбомы 
 1979 — Night After Night
 1999 — Concert Classics, Vol. 4 (Live 1978)

Ссылки 
 Страница UK на сайте artrock-cafe.ru

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Группы прогрессивного рока из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1978 году
Исполнители Polydor Records
Исполнители Virgin Records
Группы арт-рока
Power trio